O Livre Pensador foi um periódico anarquista publicado no Brasil no início do século XX.

Suplemento semanal de A Lanterna, aparecido em outubro de 1902, redigido em português e italiano, e que, a partir de 1 de junho de 1903, circulou como jornal, dirigido por Everardo Dias, e secretariado por Antonio Garcia Vieira. Formato: quando suplemento, 49x32, 4 páginas; quando jornal, 67x34.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Jornais extintos do Brasil